Carvalhensi – abitanti di Carvalhos
Carvalhensi – abitanti di Carvalhópolis